Саак:

 Саак — князь Гегаркуника на севере Сюника около 821—831/832 гг.
 Саак Партев  (348—439) — 10-й армянский католикос.
 Саак Севада — армянский князь Хачена и Гардмана первой половины X века.